«Га́лифакс Му́схедз» (, ) — канадский хоккейный клуб из Канадской хоккейной лиги, выступающий в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Клуб был основан в 1994 году в Галифаксе, Новая Шотландия. Проводит домашние матчи на местном стадионе Halifax Metro Centre, который рассчитан на 10 595 зрителей.

«Галифакс Мусхедз» два раза становились финалистами Президентского кубка (в 2003 и 2005 годах) и были победителями в 2013 году. «Мусхэдз» были хозяинами Мемориального кубка в 2000 году и победили в нём лишь в 2013.

История команды 
Первая идея создать хоккейный клуб в Галифаксе пришла вице-президенту по продажам пивоваренного завода «Мусхед» Гарольду Маккею в 1993 году. Он верил, что Галифакс может принять клуб из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. До этого в ГЮХЛК играли команды только из Квебека, и добавление команды из приморских провинций увеличит расходы других команд на транспорт. Маккей был уверен, что Галифакс получит франшизу и получил финансовую поддержку от президента и исполнительного директора пивоварни «Мусхед» Дерека Оланда. После тщательных переговоров, в сезоне 1994/95, ГЮХЛК была расширена до Галифакса.

Статистика выступлений 
 И — Игр, В — Выигрышей, П — Поражений, Н — Ничьи, ПО — Поражений в овертайме, ШЗ — Шайб забито, ШП — Шайб пропущено, О — Очков набрано

Текущий состав

Тренерский штаб 
По данным официального сайта

Достижения

Нацииональные 
 Президентский кубок
  Чемпион (1): 2012/13
  Финалист (2): 2002/03, 2004/05

  Мемориальный кубок
  Чемпион (1): 2013

Номера, выведенные из обращения 
 18 — Алекс Тангуэй, крайний нападающий. Выступал с 1996 по 1999 года. За это время сыграл 174 матча, забил 113 голов и отдал 129 голевых передач, набрав в сумме 242 очка за 3 сезона.
 25 — Джоди Шелли, крайний нападающий. Выступал с 1994 по 1997 года. За 3 сезона в «Мусхэдз» сыграл 211 матчей, в которых набрал 113 очков (54+59).
 47 — Жан-Себастьян Жигер, вратарь. Выступал с 1994 по 1997 года. За 3 сезона отыграл 181 матч, из которых выиграл 81, пропустил 664 гола и сделал 4 «сухаря».

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт ГЮХЛК 

Клубы Главной юниорской хоккейной лиги Квебека
Спортивные клубы Новой Шотландии
Спорт в Галифаксе (Новая Шотландия)
Организации Галифакса (Новая Шотландия)